Озёра Монголии распределены неравномерно по всей стране. Многие, в том числе самые крупных, можно найти в котловине Больших Озёр между Алтайскими горами, Хангаем и Танну-Ола на западе страны. Вторая группа озёр расположена в горных долинах по всей территории страны. Озеро Хубсугул расположено рядом с границей России, возле Саян и имеет большой объем из-за его глубины. Остальные озера лежат в степных районах и в пустыне Гоби, и как правило, они небольшие и неглубокие.

Общая площадь озер составляет 16003 км². 83,7% от общего числа площади — небольшие озера с площадью поверхности менее 0,1 км² (5,6% от общей площади). Есть 3060 озер с площадью поверхности 0,1 км² и более.

Озера с площадью более 50 км²

Ссылки 
 Веб-сайт Министерства природы, окружающей среды и туризма Монголии (монг.)

Примечания 

 
Монголия
Списки:Монголия